Calvin kan syfta på : 

Calvin-cykeln – en biokemisk process utvecklad av Melvin Calvin

Personer
Jean Calvin (1509–1564), religiös ledare och reformator 
Melvin Calvin (1911–1997), amerikansk biokemist, Nobelpristagare

Geografi

Antarktis 

 Mount Calvin,

Kanada 

 Calvin, Ontario

USA 

 Calvin, Louisiana, Winn Parish, 
 Calvin, Oklahoma, Hughes County,

Se även 
 Kalvin (olika betydelser)